Ара, бара, пух! — советский рисованный мультфильм студии «Союзмультфильм» 1986 года, режиссёра Владимира Пекаря о мире фантазий. Роль озвучивала Лия Ахеджакова.

В 1989 году по мультфильму вышла книга тиражем 300 000 экземпляров.

Сюжет 
История о маленькой девочке, которая перенеслась в красочный мир своих фантазий посредством магического заклинания. В придуманном государстве все обычные предметы выглядят совсем по другому.

В домике из пряников проживают крошечные гномики, одетые в колпачках разных цветов, а флора и фауна магического мира умеет разъясняться на русском языке. В таком мире даже процесс обучения проходит совсем не трудно, а увлекательно и интересно. Взрослые люди снова имеют возможность попасть в занимательный детский мир и созерцать все проблемы глазами маленького человека.

Над мультфильмом работали

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Рисованные мультфильмы СССР 1986 года
Мультфильмы Владимира Пекаря
Мультфильмы студии «Союзмультфильм»
Короткометражные мультфильмы СССР 1986 года
Мультфильмы на русском языке